Linsenmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dieter Linsenmeier (1923–2012), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Robert A. Linsenmeier, US-amerikanischer Biomediziner und Tierphysiologe 

Siehe auch:
 Linsenmaier
 Linsenmair